Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute à Osaka du 10 au .

Marion Bartoli remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kimiko Date-Krumm et Zhang Shuai.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (ATP 2011)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Japon
Sport au Japon en 2011
Tennis en octobre 2011
Événement sportif à Osaka